Kaatje steht für:
 eine friesische Form des Vornamens Katharina
 Kaatje (Schiff, 1971), deutsches Seenotrettungsboot
 Kaatje (Schiff, 1980), deutsches Seenotrettungsboot